Millier bezeichnet

 einen französischen Manager, siehe Jean-François Millier
 ein französisches Gewichtsmaß, siehe Millier (Einheit)